Glacis este un substantiv care poate avea mai multe semnificații:
 Glacis: Pantă artificială de pământ în jurul unei fortificații.
 Glacis: Tip structural și petrografic de relief.